Bigues, plural de biga
 Bigues (poble del Vallès), poble al terme municipal de Bigues i Riells, al Vallès Oriental 
 Bigues (Granera), masia al terme municipal de Granera, a la comarca del Moianès
 Bigues i Riells, municipi a la comarca del Vallès Oriental 
 Bony de les Bigues, muntanya al municipi de les Valls de Valira, a la comarca de l'Alt Urgell 
 Jordi Bigues i Balcells (Sarrià, 1954), periodista, ecologista i activista 
 Prat de Bigues, paratge al terme municipal de Granera (Moianès)
 Serra de les Bigues, serra al municipi de Talamanca a la comarca del Bages 
 Torrent de Bigues curs d'aigua al terme municipal de Granera, a la comarca del Moianès